Die Saison 1981/82 war die siebte Spielzeit der Division 1 als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die Liga wurde in der Hauptrunde in vier Gruppen mit je zehn Mannschaften aufgeteilt. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Playoffs, wobei die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe direkt für die zweite Playoffrunde qualifiziert waren. Die drei Playoff-Gewinner wiederum qualifizierten sich für die Kvalserien, in der sie auf den Vorletzten der Elitserien trafen. Die Letztplatzierten der Hauptrundengruppen stiegen direkt in die Division 2 ab, während die Vorletzten in der Relegation antreten mussten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe West 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Ost 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs 
Erste Runde
 Kiruna AIF – Nacka HK 0:2 (3:5, 2:3)
 Huddinge IK – IFK Kiruna 2:0 (12:3, 4:3 n. V.)
 Västerås IK – Mörrums GoIS 2:0 (6:3, 4:1)
 Tingsryds AIF – Bofors IK 1:2 (7:3, 2:5, 3:6)

Zweite Runde
 Luleå HF – Huddinge IK 2:1 (6:5, 2:4, 4:2)
 Södertälje SK – Nacka HK 2:0 (6:2, 3:2)
 Örebro IK – Bofors IK 0:2 (4:7, 3:4)
 HV71 – Västerås IK 2:0 (3:1, 8:3)
 Piteå IF – Hammarby IF 0:2 (2:14, 1:4)
 Mora IK – IF Troja 2:0 (6:4, 5:4)

Dritte Runde
 Luleå HF – HV71 0:2 (6:7, 4:8)
 Södertälje SK – Mora IK 2:0 (8:1, 9:1)
 Bofors IK – Hammarby IF 0:2 (2:4, 1:6)

Kvalserien 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1981
Eishockeysaison 1981/82